«Возвращение книги» — серия факсимильных копий книг и репринтов, издаваемая в Москве. Основана в 1991 году. В серии выходят повторения книг, которые были напечатаны маленькими тиражами в начале XX века.

Выпуском серии занималось издательское предприятие — студия «Ять», а авторами серии стали адвокат Д. Левенсон, кинорежиссёр Д. Чуковский и полиграфист А. Эмдин. Последние книги серии были выпущены «Издательством „HGS“».

Вышедшие книги 
В серии вышли из печати следующие книги:
 Н. Карамзин. Бедная Лиза. Иллюстрации М. Добужинского. Пб., 1921. Аквилон.
 М. Цветаева. Волшебный фонарь (вторая книга стихов). М., 1912. Оле-Лукойе.
 Книга Руфь. Перевод А. Эфроса. Гравюры В. Фаворского. М., 1925. Издательство М. и С.Сабашниковых.
 Анри де Ренье. Семь любовных портретов. Перевод М. Кузмина. Иллюстрации Д. Митрохина. Пб., 1921. Петрополис.
 Ю. Анненков. Портреты. Текст Е. Замятина, М. Кузмина, М. Бабенчикова. Пб., 1922. Петрополис.
 А. Мантель. Д. И. Митрохин. Казань, 1912. На рассвете.
 В. Воинов. Гравюры на дереве 1922—1923. Пб., 1923.
 А. Фет. Стихотворения. Иллюстрации В. Конашевича. Пб., 1923,. Аквилон.
 Евг. Замятин. Русь. Иллюстрации Б. Кустодиева. Пб., 1923. Аквилон.
 Е. С. Кругликова. Силуэты современников. Поэты. М., 1921. Альциона.
 С. Маковский, Н. Радлов. Современная русская графика. Иллюстрации Александра Бенуа, К. Сомова, Л. Бакста, Е. Лансере, И. Билибина, М. Добужинского, Г. Нарбута, С. Чехонина, Д. Митрохина и др. Пб., 1914. Издательство Голике и Вильборг.
 А. Блок. Двенадцать. Иллюстрации Ю. Анненкова.. Пб, 1918. Алконост.
 В. Маяковский. Для голоса. Конструкция книги и иллюстрации Л. Лисицкого. Берлин, 1923. Госиздат.
 С. Юдовин. Гравюры на дереве. Текст Э. Голлербаха и И. Иоффе. Л., 1928. Издание автора.
 «Фантастический кабачок» — Мельниковой. Произведения С. Валишевского, Н. Васильевой, Т. Вечорки, Н. Гончаровой, Л. Гудиашвилли, И. и К. Зданевичей, В. Катаняна, А. Крученых, Т. Табидзе, П. Яшвили и др. Тифлис, 1919. Издательство «41˚».
 Б. Аронсон. Современная еврейская графика. Рисунки Н. Альтмана, Э. Лисицкого, С. Рыбака, А. Тышлера, М. Шагала, Д. Штеренберга, И. Чайкова м др. Берлин, 1924. Петрополис.
 Б. Григорьев. Расея. Пб., 1918. Издательство В. М. Ясного.
 Л. Лисицкий. Хад Гадья (Козочка). Киев, 1919. Культур Лига.
 Б. Григорьев. Intimité. Пб., 1919. Издательство В. М. Ясного.
 Н. Глущенко. Обнаженные (12 литографий). Париж, 1928. Издание кузена Понса.
 П. Муратов. Живопись П. Кончаловского. М., 1923. Творчество.
 Н. Пунин. Владимир Васильевич Лебедев. Л., 1928. Комитет популяризации художественных изданий.

Ссылки 

Книжные серии
Литература России